Neschen ist der Name von:
 Neschen Coating, deutsches Unternehmen
 Ortsteilen:
 Neschen (Odenthal), Gemeinde Odenthal, Nordrhein-Westfalen
 Neschen (Neustadt), Gemeinde Neustadt (Wied), Rheinland-Pfalz